Kubon ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Kubon-Gilke (* 1956), deutsche Volkswirtin
 Rupert Kubon (* 1957), deutscher Politiker (SPD/Bündnis 90/Die Grünen), ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Villingen-Schwenningen